Een Sint-Pauluskerk of Pauluskerk is een kerk genoemd naar Paulus. Veel van deze kerken staan in Sint-Paulusparochies.

België 
Sint-Pauluskerk (Aalst)
Sint-Pauluskerk (Antwerpen)
Sint-Pauluskerk (Baelen)
Sint-Pauluskerk (Brugge)
Église Saint-Paul (Chaumont), Florennes
Sint-Pauluskerk (Deurne)
Église Saint-Paul (Dinant)
Sint-Pauluskerk (Geetbets)
Sint-Pauluskerk (Gent)
Sint-Pauluskerk (Heeserbergen)
Sint-Pauluskerk (Kortrijk)
Sint-Pauluskerk (Langemark)
Sint-Pauluskerk (Lanklaar)
Sint-Pauluskerk (Nijlen)
Sint-Pauluskerk (Opwijk)
Sint-Pauluskerk (Oudenbos)
Sint-Pauluskerk (Petegem-aan-de-Leie)
Église Saint-Paul (Rahier)
Sint-Pauluskerk (Sint-Pauwels)
Sint-Pauluskerk (Sint-Pieters-Woluwe)
Sint-Pauluskerk (Stalle), Ukkel
Église Saint-Paul (Steinbach)
Sint-Pauluskerk (Vollezele)
Sint-Pauluskerk (Vossem)
Sint-Pauluskerk (Westmalle)
Sint-Pauluskerk (Zwevegem)

Canada 
St Paul's Church (Halifax)

Denemarken 
 Sint-Pauluskerk (Bornholm)
 Sint-Pauluskerk (Hadsten)
 Sint-Pauluskerk (Kopenhagen)

Duitsland 
 Sint-Pauluskerk (Berlijn-Gesundbrunnen)
 Sint-Pauluskerk (Berlijn-Moabit)
 Sint-Pauluskerk (Bobbin)
 Sint-Pauluskerk (Braunschweig)
 Sint-Pauluskerk (Düsseldorf)
 Sint-Pauluskerk (Filsum)
 Sint-Pauluskerk (München)
 Sint-Pauluskerk (Schwerin)

Frankrijk 
Église Saint-Paul (Hem)
Église Saint-Paul (Marcq-en-Barœul)
Église Saint-Paul (Saint-André-lez-Lille)
Sint-Pauluskerk (Saint-Léonard)

Nederland 
 Pauluskerk (Amstelveen) 
 Pauluskerk (Almelo)
 Sint-Pauluskerk (Oudkerk)
 Pauluskerk (Baarn)
 Pauluskerk (Den Haag)
 Sint-Pauluskerk (Den Haag)
 Sint-Pauluskerk (Eindhoven)
 Sint-Pauluskerk (Emmen)
 Pauluskerk (Lisse)
 Pauluskerk (Oegstgeest)
 Pauluskerk (Rotterdam)
 Sint-Pauluskerk (Rotterdam)
 Sint-Pauluskerk (Sittard)
 Pauluskerk (Tilburg)
 Sint-Pauluskerk (Utrecht)
 Sint-Pauluskerk (Vaals)
 Sint-Pauluskerk (Valkenswaard)
 Sint-Pauluskerk (IJsselstein)

Polen 
 Pauluskerk (Wrocław)

Syrië 
 Sint-Pauluskapel (Damascus)

Turkije 
 Pauluskerk (Tarsus)

Verenigd Koninkrijk 
 St Paul's Church (Birmingham)
 St Paul's Church (Covent Garden)

Zie ook 
 Sint-Pauluskathedraal (doorverwijspagine)
 Sint-Paulusbekeringkerk, gewijd aan het feest van Paulus' bekering
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk, gewijd aan Sint-Petrus en Sint-Paulus

Paulus